У фіналі Вімблдону 2008 Рафаель Надаль переміг у п'яти сетах Роджера Федерера, який до цього п'ять разів ставав чемпіоном. Це був його перший титул Вімблдону і п'ятий титул турнірів Великого шолома загалом. 

Поєдинок став найдовшим за тривалістю фіналом Вімблдону — 4 години 48 хвилин. Двічі його переривав дощ. Загалом, з врахуванням перерв, матч тривав понад сім годин і завершився незадовго до настання темряви. Багато коментаторів вважають його одним із найвидатніших матчів в історії тенісу.

Посів гравців 

  Роджер Федерер (Фінал)
  Рафаель Надаль (Чемпіон)
  Новак Джокович (Друге коло)
  Микола Давиденко (Перше коло)
  Давид Феррер (Третє коло)
  Енді Роддік (Друге коло)
  Давид Налбандян (Перше коло)
  Рішар Гаске (Четверте коло)
  Джеймс Блейк (Друге коло)
  Маркос Багдатіс (Четверте коло)
  Томаш Бердих (Третє коло)
  Енді Маррі (Чвертьфінал)
  Стан Вавринка (Четверте коло)
  Поль-Анрі Матьє (Третє коло)
  Фернандо Гонсалес (Друге коло)
  Радек Штепанек (Третє коло)

  Михайло Южний (Четверте коло)
  Іво Карлович (Перше коло)
  Ніколас Альмагро (Друге коло)
  Ллейтон Г'юїтт (Четверте коло)
  Хуан Карлос Ферреро (Друге коло, зійшов через травму шиї)
  Фернандо Вердаско (Четверте коло)
  Томмі Робредо (Друге коло)
  Яркко Ніємінен (Друге коло)
  Дмитро Турсунов (Третє коло)
  Іван Любичич (Перше коло)
  Ніколас Кіфер (Третє коло)
  Жіль Сімон (Третє коло)
  Андреас Сеппі (Третє коло)
  Гаель Монфіс (Знявся)
  Фелісіано Лопес (Чвертьфінал)
  Мікаель Ллодра (Перше коло, зійшов через травму лівої руки)

Гаель Монфіс знявся через травму плеча. Його замінив  шасоливий лузер Ілля Бозоляк.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2 
{{Теніс16 5
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4= Четверте коло
| RD1-team01= Т Бердих 
| RD1-seed01=11
| RD1-score01-1=4
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4=3
| RD1-score01-5=7
| RD1-team02= Є Корольов 
| RD1-seed02= 
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3=4
| RD1-score02-4=6
| RD1-score02-5=5
| RD1-team03= В Генеску 
| RD1-seed03= 
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=62
| RD1-score03-3=6
| RD1-score03-4=6
| RD1-score03-5= 
| RD1-team04= А Фалья 
| RD1-seed04= 
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=7
| RD1-score04-3=0
| RD1-score04-4=4
| RD1-score04-5= 
| RD1-team05= Д Села 
| RD1-seed05= 
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=5
| RD1-score05-3=4
| RD1-score05-4= 
| RD1-score05-5= 
| RD1-team06= О Рохус 
| RD1-seed06= 
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=7
| RD1-score06-3=6
| RD1-score06-4= 
| RD1-score06-5= 
| RD1-team07=
| RD1-seed07= 
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3=2
| RD1-score07-4= 
| RD1-score07-5= 
| RD1-team08= Ф Вердаско 
| RD1-seed08=22
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6
| RD1-score08-4= 
| RD1-score08-5= 
| RD1-team09= М Ллодра 
| RD1-seed09=32
| RD1-score09-1=4
| RD1-score09-2=67
| RD1-score09-3=0
| RD1-score09-4=r
| RD1-score09-5= 
| RD1-team10= М Анчич 
| RD1-seed10= 
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=7
| RD1-score10-3=2
| RD1-score10-4= 
| RD1-score10-5= 
| RD1-team11= Х-Т Лі 
| RD1-seed11= 
| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=1
| RD1-score11-3=4
| RD1-score11-4=r
| RD1-score11-5= 
| RD1-team12= Ф Пецшнер 
| RD1-seed12=Q
| RD1-score12-1=64
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=6
| RD1-score12-4= 
| RD1-score12-5= 
| RD1-team13= І Андрєєв
| RD1-seed13= 
| RD1-score13-1=66
| RD1-score13-2=7
| RD1-score13-3=6
| RD1-score13-4=6
| RD1-score13-5= 
| RD1-team14= Ї Ванек
| RD1-seed14= 
| RD1-score14-1=7
| RD1-score14-2=62
| RD1-score14-3=2
| RD1-score14-4=2
| RD1-score14-5= 
| RD1-team15= С Стаховський
| RD1-seed15=Q
| RD1-score15-1=66
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3=3
| RD1-score15-4=r
| RD1-score15-5= 
| RD1-team16= Д Феррер
| RD1-seed16=5
| RD1-score16-1=7
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=1
| RD1-score16-4= 
| RD1-score16-5= 
| RD2-team01= Т Бердих 
| RD2-seed01=11
| RD2-score01-1=65
| RD2-score01-2=7
| RD2-score01-3=6
| RD2-score01-4=6
| RD2-score01-5= 
| RD2-team02= В Генеску 
| RD2-seed02= 
| RD2-score02-1=7
| RD2-score02-2=66
| RD2-score02-3=1
| RD2-score02-4=2
| RD2-score02-5= 
| RD2-team03= О Рохус 
| RD2-seed03= 
| RD2-score03-1=64
| RD2-score03-2=7
| RD2-score03-3=1
| RD2-score03-4=1
| RD2-score03-5= 
| RD2-team04= Ф Вердаско
| RD2-seed04=22
| RD2-score04-1=7
| RD2-score04-2=65
| RD2-score04-3=6
| RD2-score04-4=6
| RD2-score04-5= 
| RD2-team05= М Анчич
| RD2-seed05= 
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=61
| RD2-score05-4=4
| RD2-score05-5=6
| RD2-team06=
| RD2-seed06=Q
| RD2-score06-1=1
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3=7
| RD2-score06-4=6
| RD2-score06-5=3
| RD2-team07= І Андрєєв
| RD2-seed07= 
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3=4
| RD2-score07-4=2
| RD2-score07-5= 
| RD2-team08= Д Феррер
| RD2-seed08=5
| RD2-score08-1=3
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=6
| RD2-score08-4=6
| RD2-score08-5= 
| RD3-team01= Т Бердих 
| RD3-seed01=11
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3=0
| RD3-score01-4= 
| RD3-score01-5= 
| RD3-team02=
| RD3-seed02=22
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=6
| RD3-score02-4= 
| RD3-score02-5= 
| RD3-team03= М Анчич
| RD3-seed03= 
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=65
| RD3-score03-4=7
| RD3-score03-5= 
| RD3-team04= Д Феррер
| RD3-seed04=5
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=4
| RD3-score04-3=7
| RD3-score04-4=63
| RD3-score04-5= 
| RD4-team01= 
| RD4-seed01=22
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=3
| RD4-score01-4=4
| RD4-score01-5=11
| RD4-team02= М Анчич
| RD4-seed02= 
| RD4-score02-1=3
| RD4-score02-2=4
| RD4-score02-3=6
| RD4-score02-4=6
| RD4-score02-5=13
}}

 Секція 3 

 Секція 4 

 Секція 6 

| RD2-seed01=14
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=7
| RD2-score01-3=7
| RD2-score01-4= 
| RD2-score01-5= 
| RD2-team02= Ж Шарді
| RD2-seed02=WC
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=5
| RD2-score02-3=61
| RD2-score02-4= 
| RD2-score02-5= 
| RD2-team03= М Чилич
| RD2-seed03= 
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=6
| RD2-score03-4=66
| RD2-score03-5=7
| RD2-team04= Я Ніємінен
| RD2-seed04=24
| RD2-score04-1=4
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=3
| RD2-score04-4=7
| RD2-score04-5=5
| RD2-team05= Ю Мельцер
| RD2-seed05= 
| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=3
| RD2-score05-4=6
| RD2-score05-5=6
| RD2-team06= Дж Лівайн
| RD2-seed06=Q
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3=6
| RD2-score06-4=4
| RD2-score06-5=1
| RD2-team07= А Клеман
| RD2-seed07= 
| RD2-score07-1=7
| RD2-score07-2=7
| RD2-score07-3=6
| RD2-score07-4= 
| RD2-score07-5= 
| RD2-team08= Б Беккер
| RD2-seed08= 
| RD2-score08-1=67
| RD2-score08-2=63
| RD2-score08-3=3
| RD2-score08-4= 
| RD2-score08-5= 
| RD3-team01=
| RD3-seed01=14
| RD3-score01-1=7
| RD3-score01-2=3
| RD3-score01-3=4
| RD3-score01-4=66
| RD3-score01-5= 
| RD3-team02= М Чилич
| RD3-seed02= 
| RD3-score02-1=65
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=6
| RD3-score02-4=7
| RD3-score02-5= 
| RD3-team03= Ю Мельцер
| RD3-seed03= 
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3=4
| RD3-score03-4=4
| RD3-score03-5= 
| RD3-team04= А Клеман
| RD3-seed04= 
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=6
| RD3-score04-4=6
| RD3-score04-5= 
| RD4-team01= М Чилич
| RD4-seed01= 
| RD4-score01-1=3
| RD4-score01-2=5
| RD4-score01-3=2
| RD4-score01-4= 
| RD4-score01-5= 
| RD4-team02=

Секція 7

Секція 8 
{{Теніс16 5
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4= Четверте коло
| RD1-team01= Р Штепанек
| RD1-seed01=16
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=7
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4= 
| RD1-score01-5= 
| RD1-team02= Я Герних
| RD1-seed02=Q
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=5
| RD1-score02-3=0
| RD1-score02-4= 
| RD1-score02-5= 
| RD1-team03= В Троїцький
| RD1-seed03= 
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3= 
| RD1-score03-4= 
| RD1-score03-5= 
| RD1-team04= Н Лапентті
| RD1-seed04= 
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=0
| RD1-score04-3=r
| RD1-score04-4= 
| RD1-score04-5= 
| RD1-team05= Дж Бейкер
| RD1-seed05=WC
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3=3
| RD1-score05-4= 
| RD1-score05-5= 
| RD1-team06= С Гальвані
| RD1-seed06=Q
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=6
| RD1-score06-4= 
| RD1-score06-5= 
| RD1-team07= С Ройтман
| RD1-seed07= 
| RD1-score07-1=1
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=0
| RD1-score07-4= 
| RD1-score07-5= 
| RD1-team08= М Южний
| RD1-seed08=17
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6
| RD1-score08-4= 
| RD1-score08-5= 
| RD1-team09= Н Кіфер
| RD1-seed09=27
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=7
| RD1-score09-3='''6
| RD1-score09-4= 
| RD1-score09-5= 
| RD1-team10= Ж Беннето
| RD1-seed10= 
| RD1-score10-1=1
| RD1-score10-2=5
| RD1-score10-3=3
| RD1-score10-4= 
| RD1-score10-5= 
| RD1-team11=

Примітки

Посилання 
Draw
Qualifying Draw

2008 у тенісі
Вімблдонський турнір